"Niton (The Reason)" - сингл шведского DJ и продюсера Эрика Придза. Релиз состоялся посредством цифровой дистрибуции 6 февраля 2011 года на лейбле Ministry of Sound.  13 февраля 2011 года песня попала в UK Singles Chart на 45 место.

Музыкальное видео

Музыкальное видео было загружено на YouTube 9 декабря 2010 года. На март 2011 года количество его просмотров превысило 830 000.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Синглы 2011 года
Синглы Эрика Придза
Синглы Ministry of Sound